Ел Тријангуло има више значења:

 Ел Тријангуло, Ел Еспехо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тријангуло (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тријангуло (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тријангуло (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тријангуло, Висенте Васкез Онтиверос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тријангуло (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тријангуло, Хуан Мадригал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тријангуло (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тријангуло (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тријангуло (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тријангуло (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тријангуло, Ла Лома де ла Лагуна (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тријангуло, Лос Саусес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тријангуло (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тријангуло (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тријангуло (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тријангуло (Ваље де Чалко Солидаридад), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тријангуло (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тријангуло (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тријангуло, Ла Руса (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тријангуло (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тријангуло (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тријангуло (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тријангуло (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тријангуло (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тријангуло (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тријангуло (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тријангуло (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тријангуло (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тријангуло (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тријангуло (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Тријангуло (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тријангуло (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику